Чанда Рубін і Бренда Шульц-Маккарті були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Рубін, яка виступала в парі з Мері Джо Фернандес.

Фернандес і Рубін програли в півфіналі парі Ліндсі Девенпорт і Наташа Звєрєва.

Девенпорт і Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Ліза Реймонд і Наталі Тозья з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 State Farm Evert Cup 1997 Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд